

Toponymie

East Haven est une ville de l'État du Connecticut ;
 East Haven est une ville de l'État du Vermont.

East Haven est un village de la région d'Angus.

Voir aussi